Нативидади (Рио-де-Жанейро) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро.
 Нативидади (Токантинс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс.